Гевеа де Умболдт има више значења:

 Општина Гевеа де Умболдт (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Гевеа де Умболдт (Гевеа де Умболдт, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику